Scottish Masters 1995 (Regal Scottish Masters) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 19 och 24 september 1995 i Motherwell, Skottland. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Peter Ebdon i finalen med 9-5. Hendry tangerade därmed Steve Davis rekord på tre segrar i turneringen, som spelades första gången 1981.

Resultat

Final

Huvudturnering

Källor

Externa länkar
WWW Snooker
Chris Turner's snooker archive

1995 i Storbritannien
Snookersäsongen 1995/1996
1995